Geschiedenis van de provincie Utrecht
 Geschiedenis van de stad Utrecht